MD (bzw. MD., M.D., md, .md, md.) steht für:
 Majority Decision, Punktrichterurteil im Boxen (Mehrheitsentscheidung)
 Meteorologischer Dienst der Deutschen Demokratischen Republik (bis 1990), siehe Wetterdienst
 Mischfläche Dorfgebiet in Flächennutzungs- und Bebauungsplänen
 Mittelmeer-Dialog
 mitteldeutsch, siehe Mitteldeutsche Sprache (Abkürzung md.)
 Verteidigungsministerium Osttimors

Orts- und Landeskennzeichen:
 Magdeburg, Bezeichnung auf Wasser-Kleinfahrzeugen im Bereich des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Magdeburg
 Maryland, US-amerikanischer Bundesstaat, postalische Abkürzung
 Republik Moldau nach dem ISO-Ländercode
 Top-Level-Domain (Internet) der Republik Moldau, siehe .md
 Dominikanische Republik nach dem ICAO-Code
 Kfz-Kennzeichen
 Deutschland: kreisfreie Stadt Magdeburg
 Großbritannien: Manchester
 Niederlande: Motorräder
 Österreich: Bezirk Mödling
 Türkei: Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis

Berufs- und Amtsbezeichnungen:
 Managing Director, englisch für „Geschäftsführer“
 Marketing Director
 Medical Doctor (engl.) für die Berufsbezeichnung „Arzt“ (Abkürzung „MD“ oder „M.D.“), siehe Doktor der Medizin#Vereinigte Staaten von Amerika
 Medicinæ Doctor (engl.), ebenfalls Titelbezeichnung für Doktor der Medizin (Abkürzung M.D./MD wie oben), allerdings Forschungsdoktorat (erfordert wissenschaftliche Promotionsschrift ähnlich der deutschen Doktorarbeit), hauptsächlich Vereinigtes Königreich
 Medizinaldirektor, Dienstgrad für verbeamtete Ärzte, zum Beispiel bei der Polizei, siehe Amtsbezeichnungen der deutschen Polizei#Polizeiärztlicher Dienst
 Ministerialdirektor, Titel eines Beamten
 Mittlerer Dienst, Laufbahn im Beamtentum
 Museumspädagogischer Dienst
 Musikdirektor, Titel eines beamteten Musikers; meist verantwortlicher Arrangeur, Vorsteher und/oder Taktgeber einer Band

Naturwissenschaften, Mathematik, Technik:
 MD, römische Zahl 1500 (M=1000 + D=500), siehe Römische Zahlen
 Machine Direction, Laufrichtung oder Vorzugsrichtung, zum Beispiel von Folie oder Papier
 Dateinamenserweiterung von Markdown-Dateien (.md)
 mean absolute deviation, englisch für Mittlere absolute Abweichung vom arithmetischen Mittel
 Membrandestillation
 Mendelevium, chemisches Element
 Message Digest, anderer Begriff für Hashwert, der Ausgabewert einer kryptographischen Hashfunktion
 Mic Dubbed, Überschreibung einer digitalen Tonaufnahme über Mikrofon (Gegenteil von Line Dubbed)
 Microdrive (Festplatte), Speicherkarte für Kartenleser
 Mini-DIN, Familie von Steckern
 MiniDisc, digitales, opto-magnetisches Speichermedium, überwiegend genutzt zum Speichern von Musik
 Mini-Disk, digitales, mechanisches Speichermedium (historisch)
 Molekulardynamik, numerische Methode, z. B. zur Computersimulation von Flüssigkeiten
 Multiple Devices, Linux-Gerätetreiber für RAID-Verbünde

Medizin:
 Major Depression, Fachterminus für schwere klinische Depression
 Medizinische Dokumentation oder auch Medizinischer Dokumentar
 Morbus Dupuytren, Erkrankung der Handinnenfläche

Unternehmen und Produkte:
 Air Madagascar nach dem IATA-Code
 Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts, eine theologische Fachzeitschrift, siehe MD (Zeitschrift)
 McDonnell Douglas, ehemaliger Flugzeug- und Hubschrauberhersteller 
 Mountain Dew, alkoholfreies Getränk
 MD, Markenname des ehemaligen französischen Automobilherstellers Dubois, siehe Dubois (Automobilhersteller)
 Magirus-Deutz, ehemaliger Nutzfahrzeughersteller

MD